Молодіжний чемпіонат світу з хокею із шайбою 2000 () — 24-ий чемпіонат світу з хокею серед молодіжних команд, який відбувався у Швеції з 25 грудня 1999 року по 4 січня 2000 року.

Група А

Група А 
Підсумкова таблиця

Результати

Група В 
Підсумкова таблиця

Результати

Втішний раунд 
  –  1–3 (0–1, 0–1, 1–1)
  –  1–5 (0–0, 1–2, 0–3)
 додаткова 10-хвилинка  –  0:1 Б

Плей-оф 

‡ Перемога по булітах.

5-8 місця
  —  2:5 (0:1,1:3,1:1)
  —  12:2 (3:0,7:1,2:1)
Матч за 7 місце
  —  9:1 (3:0,2:0,4:1)
Матч за 5 місце
  —  5:2 (1:2,2:0,2:0)

Бомбардири

Воротарі 
<small>Пояснення: ЧНЛ = час проведений на льоду, КД = кидків разом,  ГП = пропущених шайб, КН = коефіцієнт надійності, ВКД = відбитих кидків, %ВК = відбитих кидків (у %), ША = шатаути, ШХ = штрафні хвилини'</small>

 Нагороди 
Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ
Найкращий воротар:  Рік ДіП'єтро
Найкращий захисник:  Олександр Рязанцев
Найкращий нападник:  Мілан Крафт
Команда усіх зірок, обрана ЗМІ
Воротар:  Рік ДіП'єтро
Захисники:  Матьє Бірон —  Олександр Рязанцев
Нападники:  Мілан Крафт —  Євген Муратов —  Олексій Терещенко
 Підсумкова таблиця 

 Група В 
Матчі відбулись 13-19 грудня у Мінську (Білорусь).
 Попередній раунд 

 Фінальний раунд  вийшла до Топ-Дивізіону,  вибула до Дивізіону ІІ. Група С 
Матчі пройшли у Нагано (Японія) 30 грудня - 3 січня.
 Попередній раунд 

 Фінальний раунд 
7-е місце: 5 - 1  СР Югославія
5-е місце: 9 - 1 
3-є місце: 7 - 2 
1-е місце: 6 - 2  вийшла до Дивізіону І. Група D 
Матчі пройшли у місті Мехіко (Мексика) 9 - 15 січня 2000 року.
 Попередній раунд 
Група A

Група B

Група C

 Фінальний раунд 
7-9 місця вибула до кваліфікаційного турніру.4-6 місця

1-3 місця вийшла до Дивізіону II.''

Посилання 
 Архів  
 МЧ на hokej 
 Історія молодіжних чемпіонатів світу з хокею з шайбою  
 Бомбардири  
 Команда усіх зірок  
 Група А  
 Група В  
 Група С  
 Група D  

Чемпіонат світу з хокею із шайбою серед молодіжних команд
1999 у хокеї з шайбою
2000 у хокеї з шайбою
Грудень 1999
Січень 2000
Спорт в Умео
Шеллефтео
1999 у шведському спорті
2000 у шведському спорті